Ге́ралд Ва́ненбург (; ) — нидерландский футболист, полузащитник.  Чемпион Европы 1988

Биография

Клубная карьера 
Гералд Ванебург начал свою карьеру в «Аяксе», в котором выиграл три чемпионских титула. Но раскрылся Гералд как игрок после приглашения Гусом Хиддинком в ПСВ.

Карьера в сборной 
В 1988 году, когда сборная Нидерландов стала чемпионом Европы, в её составе блистали Марко Ван Бастен, Руд Гуллит, Франк Райкаард. Но лучшим футболистом Нидерландов был назван полузащитник Геральд Ваненбург.

Тренерская карьера

Достижения 
 Чемпион Нидерландов (8) 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 1989, 1991, 1992
 Обладатель Кубка европейских чемпионов 1988
 Чемпион Европы 1988
 Футболист года в Нидерландах: 1988

Примечания

Ссылки 
 Профиль и статистика игрока на сайте «Wereldvanoranje.nl»
 Статистика игрока на сайте «Beijen.net»

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Чемпионы Европы по футболу
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Джубило Ивата»
Игроки ФК «Утрехт»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Футбольные тренеры Нидерландов
Тренеры ФК «Мюнхен 1860»
Тренеры ФК «Хелмонд Спорт»
Тренеры ФК «Эйндховен»